Recco puede referirse a:
Recco, localidad y comuna italiana;
Pro Recco, club de waterpolo con sede en la ciudad anterior;
Recco, marca de electrodomésticos de la empresa chilena Falabella;
Giuseppe Recco, pintor italiano.
RECCO, método electrónico para encontrar personas atrapadas bajo una avalancha.